Духове́дение — учение о духе; познание духа.

 Духоведение (духословие) — пневматология (, дух), по терминологии энциклопедиста Вольфа та часть метафизики, которая трактует о психологии.
 Духоведение — русский термин для понятий спиритизм (, душа, дух), теософия и антропософия.
 «Духоведение» — в русском переводе краткое название книги Рудольфа Штейнера «Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека» (англ. издание — «Теософия»; GA 009; 1904).

См. также 
 Духовенство
 Духовидец
 Тайноведение
 Мистика
 Дух

Примечания